Николай Иванович Кравченко (1867, Симферополь — 22 ноября 1941, Ленинград) — российский художник-баталист, журналист, писатель; атлет.

Биография 
Учился в одесской Ришельевской гимназии, в городском реальном училище и в одесской художественной школе общества изящных искусств, которую окончил в 1888 году с серебряной медалью. В том же году Кравченко переехал в Санкт-Петербург и поступил в Академию художеств по классу батальной живописи к профессору Виллевальде сразу на 2-й курс.

Столкновение со старыми профессорами и нежелание подчиняться их рутинным требованиям привели молодого художника к осознанию того, что дальнейшее его пребывание в академии бесполезно, и он уехал в Одессу. В 1891 году Кравченко поехал в Париж, где работал сразу в двух школах: в Жюльена и Колоросси. При содействии друга, который учился в Школе изящных искусств, рисунки Кравченко были показаны профессору Жерому, который охотно принял его в число своих учеников. Занятия во французской академии искусств не мешали художнику работать у себя дома и выполнить несколько портретов, из которых один (доктора Бриссо) в 1892 году был принят в  () и обратил на себя внимание парижской прессы. В 1893 году Кравченко выставил в том же салоне этюд российской студентки.

В то же время он познакомился в Париже с Сувориным и Скальковским, которые уговорили Кравченко переехать в Санкт-Петербург.

В 1895 Кравченко написан портрет А. П. Чехова. Сейчас хранится в коллекции музея Чехова. Вернувшись в Россию, Кравченко выполнил ряд портретов выдающихся современных деятелей с натуры. Сблизившись в Санкт-Петербурге с офицерским средой гвардейских полков, Кравченко получил доступ в лагеря и на манёвры и выполнил целую серию рисунков, изображающих быт и типы солдат лейб-гвардии Павловского полка, которую удалось продемонстрировать Императору Николаю II в 1900 году на полковом празднике.

В начале 1902 году Кравченко поехал в Маньчжурию и Китай для сбора материала по иллюстрированию похода российских войск в Китай в 1900—1901 годах. Он побывал в Мукдене, Ляояне, Порт-Артуре, Такую, Тяньцзине, Пекине, Тунджоу, Инкоу и в некоторых пунктах Великой Китайской стены.

Его корреспонденции оттуда печатались в журнале «Новое Время» и обратили на себя внимание. Все его впечатления из этой поездки собраны в иллюстрированной им же книге: «В Китай» (СПб., 1904).

После возвращения из поездки Кравченко удостоился быть приглашённым в Ливадию, где он и представил Государю отчёт о своём путешествии в виде нескольких сотен этюдов, рисунков и эскизов, изображавших места боёв 1900 года, типы солдат и китайцев, виды Пекина и многих других пунктов.

В течение последующих лет художник выполнил по этим рисункам и эскизам ряд картин и в 1904 году устроил их выставку в Санкт-Петербурге, в 1905 году — на Всемирной выставке в Льеже, в 1906 году — в Москве, а в 1910 году — в Лондоне. На Всемирной выставке в Льеже художнику был отведён в художественной части отдельный зал. Акварель «Китайский сторожевой пост» была приобретена бельгийским музеем в Антверпене.

С началом Русско-японской войны Кравченко отправился на Дальний Восток и в Порт-Артуре был очевидцем гибели «Петропавловска», им запечатлённой и живо описанной в «Новом Времени».

Картина Кравченко «Гибель эскадренного миноносца „Петропавловск“ на японских минах» находится в основной экспозиции Центрального Военно-Морского музея Санкт-Петербурга.

На театрах войны Кравченко оставался, однако, совсем недолго. Его впечатления от событий Русско-японской войны описаны им в книге «На войну» (СПб., 1906). События, которые он воспроизвел в ряде рисунков, помещённых в альбомах «Маньчжурия» художника Мартынова, журнале «Летопись войны с Японией», издание Д. Н. Дубенского и альбоме «Летопись войны с Японией на суше и на море», издание В. Березовского. По заказу Российского императора Кравченко выполнил большой портрет и поясной портрет цветными карандашами, приобретенный Николаем II в собственность.

В 1910 году, меценат и коллекционер княгиня М. К. Тенишева приобрела акварель «Китайский солдат» работы Н. Кравченко для Русского музея, где она находится до сих пор в отделе рисунка.

Фонд Александринского театра в Петербурге приобрёл у Н. И. Кравченко для своей коллекции портрет знаменитого русского прозаика и актёра данного театра Ивана Фёдоровича Горбунова. 

Театральный музей А. А .Бахрушина также пополнил свою коллекцию портретом балерины Мариинского театра Л. П. Бараш, работы Н. И. Кравченко.

Для Музыкального музея в Петербурге у Н. И. Кравченко была приобретена работа портрет великого русского балалаечника виртуоза и композитора В. В. Андреева. 

Одесский музей Общества изящных искусств пополнил свою коллекцию акварельным портретом художника, гравёра, академика Императорской Академии Художеств В. В. Матэ, исполненным Н. И. Кравченко.

В 1912 году Н. И. Кравченко написал картину «Индия. Утро» (темпера, размер 41,6 см на 67,9 см). Также в 1912 году написана картина «Лошади у мельницы» (холст, масло, размер 71см на 83 см). Данные картины находятся и по сей день в Государственной Третьяковской галереи в Москве.

В 1913 году Кравченко закончил огромную картину (8 аршинов длинной) по заказу царя «Взятие Пекина». Для создания картины были использованы собранные в Китае материалы. На картине изображён эпизод наступления российских войск в битве за Пекин.

Рисунки Кравченко пером с натуры (Орёл, Бизон, Оленебык, Лань, Серна) из питомника Ф. Ф. Фальц-Фейна Аскания-Нова опубликованы в 1917 году в знаменитом журнале «Столица и усадьба». В 1918 году по заказу советского Правительства написал большой плакат «Защита революции». В 1920 году написал картины для дома имени Герцена «Клятва Герцена и Огарева на Воробьёвых горах» и «Герцен в типографии в Лондоне».

В тот же период написал картины в натуральную величину «Народный комиссар А. В. Луначарский» и «Ленин на балконе Кшессинской».

Картина Н. Кравченко «Обучение боксёров стрельбе» 1930 года находится в Русском музее Санкт-Петербурга. Картина большая, холст, масло, 133 на 159см.

Сотрудничал с «Известиями» — официальным печатным органом Верховного Совета СССР. М. Зингер писал о Кравченко: «Николай Иванович Кравченко замечательный график, чьи карандашные портреты отличались изумительным сходством с оригиналом. Это был „известинский“ художник откликавшийся на любые темы, легкий на подъём, на любую поездку по стране, где требовался карандаш или перо графика». В феврале — марте 1930 года Николай Кравченко присутствовал на громком судебном процессе по делу о секте «Единый Храм» и её основателе Дмитрии Шульце, сделал карандашные рисунки со всех четырёх обвиняемых. Они были опубликованы в газете «Известия» за 2 марта 1930 года.

Умер в Ленинграде 22 ноября 1941 года.

Картины Кравченко находятся в Государственном Русском Музее («Китайский часовой»), в Государственной Третьяковской галерее («Индия. Утро», «Лошади у мельницы» (1912)), в Центральном Военно-Морском Музее (Гибель на японских минах эскадренного броненосца «Петропавловск» 31 марта 1904 г.), музее Чехова (Москва), в музеях Англии, Бельгии и многих других стран.

Примечания

Литература 
 Новое в Репине. Статьи и письма художника. — Л. 1969. С. 95. 436 с. {Военная энциклопедия}
 Генеральный каталог Русского музея «Живопись. Первая половина XX века (К)» (СПб., Palace Editions, 2008). С. 70.
 Кравченко Н. И. Выставка картин. Петербург. 1906. [Каталог] / Выставка картин Н. И. Кравченко. — Санкт-Петербург: Р. Голике и А. Вильборг, [1906]. — 24 с.
 Журнал «Столица и усадьба». Петроград, № 76, 1917. С. 16—17.
 М. Зингер. «От площади Пушкина до Арктики». М.: Изд-во «Известия», 1960.
 Журнал «Новое время», № 6, Санкт-Петербург, 1913.

Источники 

 Товарищество южнорусских художников .

Художники-баталисты
Художники СССР
Художники журнала «Мурзилка»